„In the Nightside Eclipse“ е дебютен студиен албум на блек метъл групата Emperor. Определен е от критиците като един от най-влиятелните в блек метъла. В него е и една от най-популярните песни на групата, „I Am the Black Wizards“. През 1999 г. е преиздаден с две бонус песни. Кавър версии на „A Fine Day to Die“ на Bathory, и „Gypsy“ на Mercyful Fate.

През 2005 г. е класиран на #292 място в списание Rock Hard за „500-те най-велики рок и метъл албуми за всички времена“. Според Dimmu Borgir и Cradle of Filth, албумът им оказва голямо влияние при старта на техните кариери.

Състав 
 Исан – вокали, китара, клавиши
 Самот – китара
 Чорт – бас
 Фауст – барабани

Песни

Бележки 

Албуми на Емперър
Музикални албуми от 1994 година
Дебютни албуми